JPR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ji-Paraná (Brasile
 jpr – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua giudeo-persiana